Супонев — русская фамилия. Женская форма Супонева.

Известные носители 
 Супонев, Авдий Николаевич (1770—1821) — российский государственный деятель, действительный статский советник, губернатор Владимирской губернии.
 Супонев, Евгений Козьмич (1939—2008) — актёр театра и кино, отец С. Е. Супонева.
 Супонев, Сергей Евгеньевич (1963—2001) — советский и российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ.
 Супонев, Фёдор Васильевич (1927—1985) — советский скульптор.

 Супонева, Наталья Александровна (род. 1976) — российский учёный-невролог, врач, член-корреспондент РАН.
 Супонева, Ольга Анатольевна (род. 1976) — российская актриса, вдова Сергея Супонева.

См. также 
 Супо́невы — древний русский дворянский род.
 Супонево
 Супоневское сельское поселение